Uniroyal steht für:

 Uniroyal Inc., vormals United States Rubber Company, ehemaliger US-amerikanischer Reifenhersteller, heute Marke von Michelin
 Uniroyal (Continental AG), belgischer Reifenhersteller, heute Marke der Continental AG